Kosaky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Kosaky (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Kosaky (Solotschiw)

siehe auch:
 Kozaki

uk:Козаки (значення)